Serpula ovalis är en ringmaskart som beskrevs av Adams 1800. Serpula ovalis ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ovalis